Ту́ргор — компьютерная игра в жанре survival adventure/RPG, разработанная Ice-Pick Lodge. Издатель — компания «Новый диск». Игра поступила в продажу 17 апреля 2008 года. Получила награду «Самый нестандартный проект» на Конференции Разработчиков компьютерных Игр в 2007 году.

В том же году игра была выпущена в Польше и Бразилии под названием «Tension», а в 2009 году вышла модифицированная версия игры в других странах Европы и Америки под названием «The Void». Модификацию выпустили и в России — «Тургор: Голос Цвета».

Разработка игры 
У журналистов возникали вопросы, нет ли в «Тургоре» заимствования из игры Okami (где боевые приёмы также осуществляются посредством рисования), однако авторы «Тургора» познакомились с Okami уже в середине процесса разработки собственной игры.

Первый композитор «Тургора» — Андриеш Гандрабур, однако с лета 2007 года он уменьшал свою занятость на проекте и к осени практически не занимался им. Вторым композитором стал Василий Mushroomer Кашников.

Выход «Тургора» намечался на конец 2007 года, однако произошёл лишь в апреле 2008 года.

Особенности игры 
Игра отличается своеобразным визуальным стилем и предназначена скорее для диалога с игроком, чем для его развлечения. Авторы игры утверждают, что настоящее произведение искусства пробуждает в зрителе (участнике) желание осмысливать увиденное и развиваться дальше, и позиционируют «Тургор» как игру-произведение искусства. Игра сложна для освоения, несмотря на наличие в игре «режима обучения». Жёсткий лимит времени на прохождение, а также наличие сильного фактора случайности заставляют игрока тщательно выстраивать тактику и стратегию прохождения, заранее планировать все свои шаги и далеко не всегда позволяют пройти игру именно с теми результатами, на которые рассчитывал игрок. Многие понятия в игре носят отвлечённый характер, что позволяет рассматривать игру как метафору, описывающую душевное состояние Промежутка, творчества, прорыва души «наверх». Управление в игре сделано в виде рисования Цветом, на любое действие игрока тратится цвет — на разговоры, перемещения по Промежутку, на битвы с существами Промежутка — «недородками».

Сюжет 
Действие происходит во враждебном мире Промежутка, куда игрок попадает с «поверхности». Задача игрока — выжить и выбраться оттуда как можно скорее, для чего требуется заполнить свои «сердца» лимфой нужного цвета. Лимфа — основное вещество в игре, некая субстанция, «пища духа». Она — единственное, что поддерживает жизнь в этом месте. Лимфа содержится в существах и растениях, в самом Промежутке, постоянно перетекает от одного живого объекта к другому; за нею постоянно идёт охота. Игроку приходится собирать её, хранить, «проращивать» — пропускать её через себя, превращая в Нерву. У лимфы есть разновидности, именуемые цветами; цвет определяет качества лимфы.

В промежутке живут Братья и Сёстры: первые поклоняются цвету и охотятся за ним, а также держат Сестёр в заточении и устанавливают табу, запрещающие те или иные действия. Для получения всех концовок игроку приходится нарушать табу и сталкиваться с гневом Братьев. Вторые постоянно жаждут цвета, но братья дают им не больше, чем необходимо для поддержания жизни. В образах Сестёр присутствует влияние японской анимации. Мотивы национальных культур так же затронуты в случае с сёстрами Эхо и Айей (японская), и Авой (египетская). Некоторые Сёстры обладают ключами, позволяющими игроку перемещаться в ранее закрытые для него области Промежутка.

Дубляж

Сёстры 
 Безымянная Сестра — Гаухар Алдиярова (Елена Кищик в «Голосе Цвета»)
 Ава — Елена Соловьева
 Ута — Елена Борзунова
 Юна — Елена Борзунова
 Ире — Елена Ивасишина (Елена Кищик)
 Эли — Елена Чебатуркина (Елена Борзунова)
 Има — Елена Борзунова
 Яни — Елена Борзунова
 Оле — Елена Соловьева
 Айя — Елена Чебатуркина (Марина Тарасова)
 Эхо — Елена Борзунова (Елена Кищик)

Братья 
 Богомол — Юрий Брежнев
 Китобой — Владимир Антоник (Юрий Брежнев)
 Патриарх — Юрий Брежнев (Владимир Антоник)
 Триумфатор — Борис Репетур
 Броненосец — Юрий Брежнев
 Жонглёр — Борис Репетур
 Надзиратель — Борис Репетур
 Яма — Владимир Антоник
 Монгольфьер — Юрий Брежнев
 Тиран — Владимир Антоник

Игровой рейтинг и достижения 
По завершении игры игроку предоставляется статистика прохождения, содержащая рейтинг прохождения по стобалльной шкале. Рейтинг отражает полноту исследования игры. Зависит от полученной концовки, от числа найденных пасхальных яиц и побеждённых Братьев. Отсутствует в «Голосе Цвета».

В игре присутствует 22 пасхальных яйца.

Патчи 
В июле 2008 года студия «Ice-Pick Lodge» и компания «Новый Диск» представили патч 1.01. Патч исправляет ошибки, вносит изменения в игровой баланс и способствует более удобной игре с помощью графического планшета.

Отличия Тургора и Голоса Цвета 
Версии сильно разнятся по геймплею, монологам, количеству багов и полному переозвучиванию некоторых Братьев и Сестёр. При переиздании было исправлено большее число багов из оригинальной версии, но зарубежный издатель предложил разработчикам сократить монологи и упростить геймплей. Также в игру был добавлен сюжет и задания от Братьев и Сестёр. Были убраны все знаки для общения с Сёстрами, кроме Донора. Также исчезла и цифровая защита StarForce издателя Новый диск. Также из-за оптимизации движка уровни загружаются значительно быстрее. В переиздании отсутствует рейтинг, а также одна из возможных концовок совместного вознесения.

Примечания

Ссылки 
 

Артхаусные игры
Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows
Квесты
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры, изданные Новым Диском